masa netto – masa towaru bez opakowania
 płaca netto – wynagrodzenie wypłacane do ręki
 wartość netto – wartość towaru (usługi) bez podatku VAT
 produkt krajowy netto – wartość produktów wytworzonych na terytorium danego kraju
 format netto – rozmiary karty gotowego wyrobu poligraficznego (po obcięciu spadów)
 Netto – sieć supermarketów duńskich
 Netto – sieć supermarketów francuskich
 Netto Marken-Discount – sieć supermarketów niemieckich

Zobacz też 
 brutto
 tara
 natto